Dokmaia är ett släkte av svampar. Dokmaia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dokmaia